Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 7 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Laurence Courtois, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evgenia Kulikovskaya et Patricia Wartusch.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Tachkent
1999 en Ouzbékistan
Tennis en juin 1999